Константин Федорович Опочинин (1808—1848) — полковник, флигель-адъютант из рода Опочининых. Внук фельдмаршала М. И. Кутузова, правнук тайного советника М. С. Опочинина.

Биография 
Единственный сын обер-гофмейстера Фёдора Петровича Опочинина (1779—1852) от его брака  с фрейлиной Дарьей Михайловной Голенищевой-Кутузовой (1788—1854); родился  года. Крестник великого князя Константина Павловича, в честь которого был назван. 

Первоначальное воспитание получил под присмотром своей бабушки, вдовы фельдмаршала, и много путешествовал с ней по Европе. 

Состоя при дворе пажом, обучался в С.-Петербургском университете. В 1826 году был зачислен прапорщиком в Волынский уланский полк, после переведен в лейб-гвардии Подольского кирасирского полков. Принимал участие в подавление Польского восстания. С декабря 1831 года служил корнетом в лейб-гвардии Конном полку, с 1832 года поручик. Состоял полковым адъютантом генерал-майора Е. Ф. Мейендорфа. 

В 1839 году был пожалован в штаб-ротмистры. В декабре 1840 года произведен во флигель-адъютанты императора Николая I, с 1844 года полковник. Был награждён орденом Св. Анны 3-й ст., орденом Св. Владимира 4-й ст. и несколькими иностранными орденами.

Живя постоянно в Петербурге, Опочинин был близок ко двору, где за свои нравственные качества, пользовался любовью окружающих.  Внешне очень похожий на мать, от которой взял  «интересное лицо и красивые карие глаза», Опочинин имел   мягкий и ровный характер отца, был «добрейшее в мире существо, чувствительное, ласковое и жизнерадостное». Симпатизировавшая ему А. О. Смирнова вспоминала

Благоприятный отзыв об Опочинине оставила С. Н. Карамзина: «Это замечательно приятный и остроумный господин,  соединяющий в себе природный  ум  с общей просвещенностью и начитанностью». В известном салоне своей тетки Е. М. Хитрово Опочинин встречался с Пушкиным, находившим его «очень достойным молодым человеком». 

Но, как ни странно, князь А. В. Трубецкой называл имя Опочинина в числе «шалунов» из аристократической молодежи, участвовавших в рассылке анонимных писем мужьям-рогоносцам, одно из которых было направлено поэту. В числе знакомых Опочинина был и Лермонтов, любивший играть с ним в шахматы.

«Обещавший так много для отечества» К. Ф. Опочинин, скончался от воспаления легких  года, в возрасте тридцати девяти лет, во время эпидемии холеры в Петербурге. Похоронен на кладбище Троице-Сергиевой Приморской пустыни под Санкт-Петербургом.

Семья 

Жена (с 11 ноября 1840 года) — Вера Ивановна Скобелева (28.05.1824—03.01.1897), фрейлина двора, дочь военного писателя и тетка генерала М. Д. Скобелева. Большую часть своей жизни она провела в придворном обществе и была в дружеских отношениях с великой княжной Марией Николаевной, состояла в  переписке с германским императором Вильгельмом I и канцлером Бисмарком. Знакомый с Верой Ивановной А. В. Никитенко, отмечал в своем дневнике в 1852 году:
Овдовев, жила с детьми в своём петербургском особняке на наб. Кутузова, д. 30. После смерти сына, она оставила столицу и поселилась в Мышкинском уезде Ярославской губернии в селе Шишкино, в родовой усадьбе Опочининых, где прожила последние пятнадцать лет и была похоронена. В браке родились:
 Екатерина Константиновна (06.03.1843—05.12.1902), крещена 23 марта 1843 года в Пантелеимоновской церкви при восприемстве императора Николая I и бабушки Д. М. Опочининой; фрейлина двора, замужем (с 12.01.1869) за флигель-адъютантом Н. П. Тучковым.
 Дарья Константиновна (07.03.1844—07.03.1870), фрейлина двора, 8 январе 1869 году во Флоренции сочеталась морганатическим браком с герцогом Евгением Лейхтенбергским, получила титул графини Богарне; умерла при родах дочери Дарьи.
 Фёдор Константинович (26.09.1846—14.06.1881), археограф и библиофил, умер от чахотки.

Примечания

Комментарии

Источники 

Константин
О
О